Sarcosaurus (que significa "lagarto de carne") é um género de dinossauro terópodo, um coelofisóide ou um ceratossauro basal, cerca de 3,5 metros (11 pés) de comprimento. Viveu durante o estágio Sinemuriano do Jurássico Superior, aproximadamente há 194 milhões de anos, no Reino Unido.

Descoberta

Fósseis de Sarcosaurus foram encontrados no Grupo Lias, uma formação de rochas na Inglaterra. A espécie tipo, Sarcosaurus woodi, foi descrita pela primeira vez por Charles William Andrews em 1921 pouco depois de um esqueleto parcial ter sido encontrado por S.L. Wood perto de Barrow-on-Soar. O nome genérico é derivado do sarx, que do grego significa, "carne". O nome específico honra Wood. O holótipo, BMNH 4840/1, consiste em uma pelve, uma vértebra e a parte superior de um fêmur. O comprimento preservado do fêmur é de 31,5 centímetros (12,4 pol.).

Uma segunda espécie, Sarcosaurus andrewsi, foi nomeada por Friedrich von Huene em 1932, com base em uma tíbia de 445 milímetros (17,5 pol.), BMNH R3542, descrita por Arthur Smith Woodward em 1908 e encontrada perto de Wilmcote. Em um ato de confusão aparente, von Huene na mesma publicação nomeou o mesmo fóssil Magnosaurus woodwardi. Mais tarde ele escolheu para S. andrewsi para ser o nome válido. Em 1974, este foi reclassificado como Megalosaurus andrewsi por Michael Waldman, na suposição provavelmente errada era um megalossauro. Um estudo posterior concluiu que as duas espécies são indistinguíveis, exceto pelo tamanho, mas outros autores consideram qualquer identidade como improvável, pois não há restos comparáveis e concluem que ambas as espécies não possuem autapomorfias e, portanto, são considerados nomen dubium.

Von Huene, em 1932, referiu um esqueleto parcial da coleção do Museu Warwick a S. woodi, mas a identidade não está provada; Em 1995 foi dado o nome genérico "Liassaurus" mas este permaneceu um nomen nudum.

Descrição

O holótipo do Sarcosaurus é denominado NHMUK PV R4840 e trata-se de um esqueleto parcial que inclui uma vértebra dorsal posterior, ílios parciais esquerdo e direito, que se fundem à porção proximal do púbis, sem a cabeça femoral. O espécime mostra alguma evidência de maturidade esquelética, o que significa que não é um juvenil, mas seu estágio ontogenético exato não pode ser determinado. Os espécimes referidos incluem o NHMUK PV R3542 não maduro (holótipo de Sarcosaurus andrewsi) que inclui uma tíbia direita completa; WARMS G667-690, um esqueleto parcial de um único indivíduo que inclui vértebra dorsal posterior, vértebra caudal média, fragmentos de costela dorsal, ílio esquerdo, púbis direito e esquerdo, fêmures e tíbias, extremidade proximal da fíbula esquerda, provável metade distal da fíbula, porções distais de pelo menos três metatarsos, metade proximal da falange pediosa esquerda e três fragmentos ósseos indeterminados. Sarcosaurus compartilha certas condições morfológicas com outros neoterópodes, incluindo Liliensternus liliensterni (fossa colateral do metatarso II com desenvolvimento e forma semelhantes em ambos os lados, maior proporção no centro) e Dilophosaurus wetherilli (fossa colateral lateral é maior que a medial no metatarso , série caudal média proporcionalmente mais baixa e mais estreita do que a vértebra dorsal médio-posterior).

O Sarcosaurus era um predador bípede, provavelmente capaz de correr rápido e pegar pequenas presas. O holótipo pertencia a um animal de 3,5 m de comprimento, cujo peso não era superior a 50-60 kg. NHMUK PV R3542 pertencia a um animal maior, com comprimento máximo de 5 m e peso de 140 kg.

Classificação
Andrews originalmente designou Sarcosaurus para o clado Megalosauridae. O primeiro a sugerir uma posição mais basal foi Samuel Paul Welles que colocou-o no Coelophysidae.  Análises posteriores consideraram o Sarcosaurus tanto como Ceratosauria como dentro de Coelophysoidea. Em 2020, Ezcurra e sua equipe considerou Sarcosaurus como um parente próximo de Averostra devido à presença de caracteres compartilhados. Seu cladograma é mostrado abaixo:

Paleoambiente
O espécime do holótipo do Sarcosaurus foi coletado de estratos da datados do andar Sinemuriano do Jurássico Superior que foram depositados em ambientes marinhos epicontinentais, rasos, afetados por flutuações do nível do mar e um clima quente e predominantemente úmido. No sudoeste de Warwickshire, é representado pela parte superior do Membro Rugby Limestone (estágios Hettangiano à Sinemuriano) da Formação Blue Lias. com litofácies típicas de lamaçais alternados e calcários geralmente de granulação fina e frequentemente altamente fossilíferos. O Membro Rugby Limestone foi depositado em uma paleolatitude de aproximadamente 35° N em um ambiente no mar alto influenciado por tempestades. Wilmcote estava relacionado com a margem oriental do Worcester Graben durante o Jurássico Inferior e adjacente à plataforma de East Midlands. A margem ocidental da emergente Plataforma de Londres a 60-80 km a sudeste foi provavelmente a principal fonte de biodetritos terrestres.

Ceratosauria
Coelophysoidea
Espécies fósseis descritas em 1921